Andreina Pagnani (1906-1981) – attrice e doppiatrice italiana
 Gino Pagnani (1927-2010) – attore e doppiatore italiano
 Lola Pagnani (1972) – attrice e ballerina italiana
 Roberto Pagnani (1965) – collezionista d'arte italiano